Mareno di Piave
Mareno-Wilier Triestina

Altri progetti